OChK
 Obszar chronionego krajobrazu
 Operator Chmury Krajowej